Ludwig Felix Brandts Buys (1847 - 1917), musicus
Ludwig (Loek) Brandts Buys (1908 - 1983), architect